Maurovići est un toponyme qui peut désigner :
Maurovići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Visoko, dans le canton de Zenica-Doboj et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Maurovići, un village de Croatie situé dans la municipalité de Barilović, comitat de Karlovac.